est une expression anglo-saxonne signifiant « sous l'influence ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 , film américain d'Eric Gardner sorti en 2002 ;
 , film américain de Joseph Wilka sorti en 2008 ;

Série télévisée 

 , titre original de L'Ange noir,  de la  de Les Experts : Miami ().

Musique

Chanson 

 , chanson d'Eminem, sortie le  ;
 , chanson de Vanity, sortie le .

Compilation 

 , compilation de Morrissey, sortie le .

Album 

 , album de Mike Ness, sorti le  ;

 , album d'Alan Jackson, sorti le  ;
 , album de Diesel, sorti le  ;
 , album de , sorti en  ;
 Under the Influence, album d'Overkill, sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Status Quo, sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Terra Naomi, sorti le  ;
 , album de Warrant, sorti le .

Voir aussi